Gelert se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Otto Christian Leonor Gelert
 Otto Christian Leonor Kristian Laurits Gelert